Hena steht für:

 eine Bucht der indonesischen Insel Roti, siehe Bucht von Hena

Henä steht für:
 den Spitznamen eines Schweizer Künstlers, siehe Heinrich Louis Ney

Siehe auch:
 Henna